Новая консервативная партия:

Новая консервативная партия (Латвия)
Новая консервативная партия (Япония)
Новая консервативная партия (Великобритания)

Консервативные партии